Гюнгьор Байрак (, родена като Шерифе Байрак, Şerife Bayrak, прякори Шерифе от Кония и Лейди) е турска киноактриса. Освен актриса тя е и доста известна певица от 70-те и 80-те години на 20 век.

Биография 
Шерифе Байрак е родена на 27 февруари 1954 година в град Кония, в семейство на биолог. Заради баща си тя учи за медицинска сестра, но след училището се захваща с манекенство. През 70-те години на 20 век става фотомодел. Само допреди две десетилетия Гюнгьор е била и секссимвол. Нейни голи снимки са били на кориците на всички мъжки списания в Турция по онова време. Тогава са и първите ѝ стъпки в киното. По време на пътуване до Франция се омъжва за банкер финансист от алжирски произход. От брака си с него има син Шарл Мурад. Дебютира в киното с ролята на принцеса Ирен във филма „Kara Murat Fatih'in Fermanı“. Първият сериал, в който се снима е „At Gözlüğü“ през 1978 година. Към 2010 година Гюнгьор Байрак се е снимала в 19 игрални филма и 8 сериала. Издала е и два музикални албума (през 1992 г. и 1998 г.). В България е позната с ролята на Шереф от сериала Перла.

Филмография

Външни препратки 
 Гюнгьор Байрак в SinemaTürk 
 Гюнгьор Байрак в Diziler.com 
 Гюнгьор Байрак в Sinemalar.com 
 Гюнгьор Байрак в IMDb 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Турски певици
Родени в Кония